A Confederação Espírita Pan-Americana (CEPA) é uma instituição espírita de caráter confederativo e associativo, formada por pessoas físicas e por instituições legalmente constituídas, na América e na Europa.

História
Foi fundada em 5 de outubro de 1946, durante o primeiro Congresso Espírita Pan-Americano, realizado na cidade de Buenos Aires, Argentina.

A iniciativa da fundação da CEPA se deu por parte de um grupo de líderes espíritas argentinos, entre eles, Humberto Mariotti, Naum Kreiman, José Salvador Fernández, Natalio Ceccarini, Santiago Bossero,  José Tejada, Hugo Nale, Luis Di Cristóforo Postiglioni, Antonio Melo, Albíreo Barcón  e Elías Toker, preocupados com a organização do movimento espírita no Continente Americano. Tal preocupação era justificada diante de acontecimentos históricos como a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, que afetaram as atividades do Espiritismo na França, seu país de origem, na Espanha e em todos os países da Europa, o que como conseqüência culminou no desaparecimento da Federação Espírita Internacional, com sede em Paris, e dos principais periódicos espíritas de língua espanhola, pois antes a Espanha fornecia normalmente revistas, livros e material doutrinário para as instituições e comunidades espíritas da América Latina.

Diante dessas dificuldades, e da proposta da Confederação Espírita Argentina da criação de uma Confederação Espírita da América, para organizar o movimento espírita no continente, realizou-se em Buenos Aires, Argentina, o I Congresso Espírita Pan-americano, contando com representantes da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Porto Rico e Uruguai.

O Congresso tomou a decisão de fundar a Confederação Espírita Pan-americana, cujo estatuto adotou a integração do Espiritismo Latino-americano, dentro de um programa mínimo de objetivos comuns, e o estabelecimento de Congressos Periódicos que seriam realizados de três em três anos, com o objetivo de apreciar todas as ações desenvolvidas durante o período da gestão anterior, examinar as questões relacionadas com o corpo da Doutrina Espírita, e a organização do Movimento Espírita, bem como, a revisão dos estatutos, quando se fizer necessário.

Em vários momentos de sua história, a CEPA contou com a significativa participação de espíritas brasileiros como Deolindo Amorim, Pedro Delfino Ferreira, Carlos Imbassahy,  Lins de Vasconcellos, Leopoldo Machado, Jaci Regis, Salomão Jacob Benchaya e Milton Rubens Medran Moreira.

Perfil
A CEPA defende posicionamentos considerados polêmicos por alguns setores do movimento espírita, como o conceito de que o Espiritismo tem relações com a filosofia moral de Jesus, mas não com o Cristianismo, a atualização doutrinária diante das demandas do mundo contemporâneo e concepção de um Espiritismo laico, ou seja, sem caráter religioso.   A CEPA promove a sua difusão do Espiritismo sob um caráter humanista, laico, livre-pensador, progressista e universalista.

Para a CEPA, uma das características fundamentais da Doutrina Espírita é sua orientação kardecista porque o espiritismo decorre dos ensinamentos e reflexões contidas nas obras de Allan Kardec considerada como uma referência segura para o seu desenvolvimento.

A CEPA considera o pensamento espírita como um instrumento para o melhoramento individual e social, integrados a valores como liberdade, justiça e igualdade.

Objetivos

A Confederação Espírita Pan-americana, como instituição representativa de uma grande parcela de espíritas do continente americano, declara que sua atuação busca alcançar os seguintes objetivos:

1- Difundir o Espiritismo por todos os povos americanos, através do movimento espírita organizado no âmbito Pan-americano entre os países participantes e suas relações mundiais, velando constantemente pelo respeito aos princípios da Doutrina Espírita.

2- Estimular o estudo permanente da Doutrina, de conformidade com seu caráter fundamentalmente evolutivo, para atualizar seus postulados científicos, filosóficos e morais às exigências do momento, bem como a absorção de novas ideias.

3- Contribuir para um bom relacionamento entre todas as organizações espíritas continentais, procurando unidade de propósitos dentro dos princípios doutrinários, visando o aprimoramento dos ideais de fraternidade.

4- Organizar foros de debate filosófico, científico e cultural que representem integralmente os propósitos de divulgação do pensamento Espírita, propiciando o intercâmbio continental entre os seus participantes, respeitadas as experiências regionais.

5- Participar dos atos de caráter continental realizados pelos países e instituições americanos, que tenham por objetivo o desenvolvimento do conhecimento científico, filosófico e espiritual, visando o aprimoramento do pensamento espírita e a evolução moral dos indivíduos.

Lista de presidentes
 1946 - 1949 - José Salvador Fernández
 1949 – 1953 - Pedro Delfino Ferreira
 1953 – 1957 - Miguel Santiesteban
 1957 – 1960 – Guillermina de Fermaintt
 1960 – 1963 – Mauro Jiménez Pelaez
 1963 - 1966 - Natalio Ceccarini
 1966 – 1972 – Dante Culzoni Soriano
 1972 - 1975 – Romeo Molfino
 1975 – 1990 – Hermas Culzoni Soriano
 1990 - 1993 - Pedro Alciro Barboza de la Torre
 1993 – 2000 - Jon Aizpúrua
 2000 - 2008 - Milton Rubens Medran Moreira
 2008 - 2016 - Dante López
2016-2020 - Jacira Jacinto da Silva

Ligações externas
Página Oficial da CEPA

Instituições espíritas
Organizações regionais da América
Organizações religiosas
Espiritismo no Brasil